Molekulska formula -{C26H25ClN2O3}- se može odnositi na:

 Lirehinil
 Tolvaptan